Molekulska formula -{C20H22O6}- se može odnositi na:

 Matairezinol
 Miroestrol
 Pinorezinol